Greimerath (Eifel), een plaats in het Duitse district Bernkastel-Wittlich, Rijnland-Palts
Greimerath (bij Trier), een plaats in het Duitse district Trier-Saarburg, Rijnland-Palts